

Geografisch 
 Tiko (Kameroen), een plaats in Kameroen

Personen 
 Roberto Martínez Rípodas, bijnaam van Spaans voetballer
 Tshilola Tshinyama, bijnaam van Congolees voetballer